Aqua Viva steht für:

 Aqua Viva, Schweizer Umweltorganisation

Orte in der antiken Geographie:
 Aqua Viva, Ort in Pannonia superior, heute Petrijanec in der Gespanschaft Varaždin, Kroatien
 Aqua Viva, Ort in Latium, heute Ortsteil Acquaviva von Nerola, Italien